Desa Pucangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pucangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,56, long 110,73), 
 Desa Pucangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,77, long 109,72), 
 Desa Pucangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,52, long 109,69), 
 Desa Pucangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,48, long 111,22), 
 Desa Pucangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -6,93, long 112,14), 

Robotskapade Indonesienförgreningar